Села:
 Архипівка — Полтавська область, Лохвицький район
 Архипівка — Чернігівська область, Семенівський район

Див. також 
 Архиповка